Neola peut faire référence à :

Toponymes 
 Neola, une ville du comté de Pottawattamie, en Iowa.
 , une communauté non constituée en municipalité du comté de Dade, dans le Missouri.
 , un secteur non constitué en municipalité du comté de Monroe en Pennsylvanie.
 , une census-designated place du comté de Duchesne dans l'Utah.
 , une communauté non constituée en municipalité du comté de Greenbrier en Virginie-Occidentale.

Homonymie de toponyme